Galileo Big Pictures (Galileo(s) große Bilder) ist eine deutsche Rankingshow und ein Ableger des Magazins Galileo, der unregelmäßig (seit 2018 immer dienstags) auf dem Privatsender ProSieben ausgestrahlt wird. Moderiert wird die Sendung von Aiman Abdallah.

Konzept 
In jeder Folge werden meist 50 außergewöhnliche und spektakuläre Bilder in einer rankingshow-ähnlichen Weise aufgezählt. Abdallah befindet sich nicht in einem realen, sondern visuell erzeugten, computeranimierten Studio. So werden auch einige „Big Pictures“ so eingebaut, dass Abdallah sich in ihnen befindet und manchmal auch Aktionen in diesen Bildern auslöst, wie z. B. das Rotieren des Bildes oder eine Reaktion durch einen Knopfdruck.

Folgen 
Im Folgenden werden alle Erstausstrahlungen der Sendung aufgelistet. Wiederholungen sind nicht in der Liste aufgezählt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rankingshow
Galileo (Fernsehsendung)
Fernsehsendung der 2000er Jahre
Fernsehsendung der 2010er Jahre